Schlotzhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Melanie Schlotzhauer (* 1971), deutsche Politikerin und Beamtin
 Roland Schlotzhauer (1956–2006), US-amerikanischer Filmemacher